

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 9 podstawowych
 Piotrów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Przewóz 
 Piotrów – przysiółek wsi Klementynów w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Piotrów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Piotrów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Piotrów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim 
 Piotrów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna 
 Piotrów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Piotrów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów 
 Piotrów – przysiółek  wsi Janopol w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Piotrów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów 
 Piotrów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów

Inne 
 Piotrów – dawna wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów
 Piotrów – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankowskim, w rejonie tłumackim

Zobacz też 
 Piotrowo, Piotrowice